Wolffram ist der Familienname folgender Personen:

 Gottfried Wolffram (auch Wolfram; † 1716), dänischer Bernsteindreher
 Josef Wolffram (1910–2001), deutscher Jurist
 Knud Wolffram, deutscher Historiker
 Paul Wolffram (1860–1932), deutscher Jurist und Ministerialbeamter in der Preußischen Finanzverwaltung

Siehe auch:
 Wolffgramm
 Wolfgramm
 Wolfframm
 Wolfram (Begriffsklärung)